Ранчо ел Пењон има више значења:

 Ранчо ел Пењон (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо ел Пењон (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику